

Pessoas
Kenny Rogers

Localidades
Rogers (Arkansas)
Rogers (Dacota do Norte)
Rogers (Minnesota)
Rogers (Nebraska)
Rogers (Ohio)
Rogers (Texas)
Rogers Avenue (Metro Subway)

Empresas

Rogers Communications

Desambiguação